Östra Oxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Oxtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Östra Oxtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,

Se även
Oxtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn